kieliszek – naczynie do picia
 kieliszek do jajek – naczynie do jedzenia jajka
 kieliszek – część kwiatu u niektórych roślin